Waikare :

 Waikare, village de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
 Waikare, cours d’eau de la région du Baie de l'Abondance dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 
 Waikare,  cours d’eau de la région du Northland dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 
 Waikare, lac dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande. 
 Waikare Lacus, lac sur Titan, satellite naturel de Saturne.